Афонсо II од Португалије (Коимбра, 23. април 1185- Сантарем, 25. март 1223) је био краљ Португалије. Био је син Санча I од Португалије и Дулсе од Арагона.

Породично стабло 

Рођени 1185.
Умрли 1223.
Краљеви Португалије